Toponímia:
 Estret de Cook, que separa les illes del Nord i del Sud de Nova Zelanda
 Illes Cook, possessió neozelandesa de la Polinèsia
 Mount Cook, cim culminant de Nova Zelanda, als Alps Meridionals
 Badia de Cook, a l'illa de Moorea, a la Polinèsia Francesa
 illa Cook, illa de l'arxipèlag de Thule del Sud, a la dependència britànica de l'Atlàntic Sud de les illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud
 Biografies:
 James Cook, (Marton, 1728 - Badia de Kealakekua, Hawaii, 1779), explorador i cartògraf anglès
 Robin Cook (escriptor), escriptor estatunidenc
 Quentin LaMar Cook (Logan, Utah, 1940), religiós estatunidenc